Čërnaja – fiume della Crimea, tributario del Mar Nero, noto come Cernaia. 
 Čërnaja – fiume della Russia europea settentrionale, tributario del mare della Pečora;
 Čërnaja – fiume della Russia europea (bacino del Volga);
 Čërnaja – fiume della Siberia orientale, affluente della Šilka;
 Čërnaja – fiume dell'estremo oriente russo, affluente della Gižiga.

Pagine correlate 

 Cernaia